Влади́мир Васи́льевич Су́слов (13 июля 1857, Москва — август 1921, Хвалынск, Саратовская губерния) — русский архитектор, реставратор и археолог, исследователь русского зодчества, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в семье иконописца, детство провёл в Палехе. Окончил в 1878 году курс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества с малой серебряной медалью.

Затем поступил в Императорскую Академиию художеств, которую окончил со званием классного художника 1-й степени в 1882 году. Посещая академию, получил за свои архитектурные композиции большую серебряную (1879) и малую золотую (1881) медали.

В 1883—1887 годах, по поручению Академии художеств, занимался исследованием сохранившихся памятников древней русской архитектуры, рассеянных на Русском Севере. Посетил побережья Белого моря, Мурманский берег, Северную Двину, Онегу, Сухону и другие более населённые места Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерний.

Чтобы выяснить связь русского северного деревянного зодчества с таким же зодчеством в Швеции, в Норвегии и на юге России, он объездил обширные пространства этих краев. Изучая также и памятники каменного зодчества, Суслов ежегодно предпринимал экспедиции в разные пункты Российской империи и совершил поездки в Германию, Францию и Италию. В 1886 году за сочинённый по заданной Академией программе проект бань в южном климате (в помпейском стиле) он был удостоен звания академика архитектуры. Член Русского географического общества с 1887 года.

Собранный Сусловым обширный материал для знакомства с древнерусскою архитектурою, состоящий в чертежах и рисунках, появлялся ежегодно на академических выставках, был докладываем самим собирателем в заседаниях разных ученых и технических обществ, на архитектурных и археологических съездах и начало XX века хранился в академии художеств. Кроме того, при поездках Суслова по России им собрано немало археологических предметов, поступивших в древнехристианский музей академии и вместе с ним переданных в Русский музей императора Александра III. Плодом исследований Суслова были также составленные им сочинения: «Очерки по истории древнерусского зодчества», «Путевые заметки о севере России и Норвегии», «Материалы по новгородско-псковской архитектуре», «Старая Ладога» (труд, написанный совместно с Н. Е. Бранденбургом), «Памятники древнерусского зодчества» (7 вып., изд. Акад. худ.) и некоторых других.

В 1889—1891 годах реставрировал по собственным проектам Преображенский собор и часовню Иоанна Грозного в Переяславле-Залесском и собор Мирожского монастыря во Пскове, а в 1893—1900 годы был занят реставрацией новгородского Софийского собора, при чём обнаружил части древней росписи этого храма, мозаичные полы, первоначальный престол и множество архитектурных форм, замаскированных или искаженных переделками собора. Практическая архитектурная деятельность Суслова выразилась в сооружении каменной церкви близ Переяславля-Залесского, усыпальницы павших русских воинов в Сан-Стефано, кустарного павильона на Нижегородской выставке, церкви Преподобного Серафима Саровского в подмосковном селе Федино (Воскресенский район) и нескольких частных дач.

На начало XX века находился на службе по Учреждениям императрицы Марии в качестве почётного члена Совета детских приютов и состоял непременным членом Совета Академии художеств, членом Художественно-строительного комитета при Исаакиевском соборе, членом Императорского Русского археологического общества, учредителем Общества возрождения художественной Руси, а также членом многих других учёных и художественно-технических обществ. Принимал участие в составлении проекта Храма Святого Духа в Талашкино. Некоторые исследователи считают, что именно проект Суслова лёг в основу окончательного варианта храма.

После революции — заведующий архитектурной секцией отделения по охране памятников при Наркомпросе РСФСР.

Суслов В. В. являлся одним из инициаторов организации системы государственной охраны памятников истории.

Сочинения 
 Путевые заметки о севере России и Норвегии. СПб., 1888.
 Материалы к истории древней Новгородско-Псковской архитектуры. СПб., 1888.
 Очерки по истории древнерусского зодчества. СПб., 1889.
 Памятники древнего русского зодчества. Т. Т. 1-2. Изд. Имп. Академии художеств, 1895.

Примечания

Литература 
 Суслова А. В., Славина Т. А. Владимир Суслов. — Л., 1978;
 Лисовский В. Г. Владимир Васильевич Суслов (каталог выставки), Л., 1971.
 Славина Т. А. Исследователи русского зодчества. — Л., 1983
 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — С. 155—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 В. В. Суслов
 

Архитекторы Российской империи
Археологи Российской империи
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Реставраторы Российской империи
Выпускники Императорской Академии художеств
Архитекторы Казани
Исследователи русского деревянного зодчества